Обелиск 16 — студийный альбом петербургской группы Krec, вышедший весной 2017 года. В альбоме присутствуют 16 песен.

Большинство композиций были презентованы ещё в 2016 году в виде синглов, но в альбом вошли и ранее не изданные песни.

Список композиций 
 Стреляй
 Всё, о чём мы молчим
 Обелиск
 Не умирай
 Со мной
 Меседж
 Цель
 Равновесие
 Пепел
 В толпе
 Так нельзя
 Неизбежно
 Танго
 Эфир
 На полках
 Как в последний раз

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы Krec